Іоніза́тор (, , ) —

 Те, що спричиняє іонізацію (рентгенівське проміння, гамма проміння тощо).
 Прилад для іонізації (наприклад, повітря в приміщенні).
 Іонізатор повітря

Література